Shisha no gakuensai noto anche come (School Day of the Dead) è un film del 2000 diretto da Tetsuo Shinohara.

Trama 
Un'insegnante d'arte e un insegnante di musica si innamorano all'Accademia di Tezuka. La scuola proibisce loro di frequentarsi e il loro amore, finisce in tragedia quando l'insegnante d'arte scompare e l'insegnante di musica muore di crepacuore. 80 anni dopo una studentessa della stessa accademia si suicida, lasciando dietro di sé le note per la misteriosa "Claire De Lune", la stessa canzone che l'insegnante di musica suonava. Poco dopo, cose strane e raccapriccianti, iniziano ad accadere anche ad altri studenti.

Note

Collegamenti esterni 
 

Film horror